

Code 
BFA est un code qui peut signifier :
 Burkina Faso
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;

Sigle 

BFA est un sigle qui peut signifier :

 bonification de fin d'année, en marketing ;
 baccalauréat franco-américain, créé en 2008 ;
 Bachelor of Fine Arts ;
 Banco de Fomento Angola, une banque angolaise ;
 Banque, Finance, Assurance, un magistère de l'Université Paris-Dauphine ;
 Baseball Federation of Asia (en français, fédération d'Asie de baseball) ;
 Beijing Film Academy ;
 Bœuf Fermier Aubrac, une marque de certification agrémentée d'un label rouge pour une viande bovine ;
 Équipe de Bretagne de football, sous l'égide de la Bretagne Football Association ;
 Brigade franco-allemande ;
 Battle for Azeroth, une extension de 2018 pour le jeu vidéo World of Warcraft.

Notes et références 

Code